Леони́д Ипполи́тович Пономарёв (23 января 1885, Уфа, Российская империя — 21 октября 1962, Москва) — российский и советский учёный, , , профессор, специалист по истории древнерусской литературы и литературы XVIII века, музеевед и архивист, педагог.

Биография 
Окончил Уфимскую гимназию. С 1902 по 1907 год обучался на историко-филологическом факультете Казанского университета.

С 1909 по 1918 год преподавал на Высших женских курсах в Казани. Читал курсы и вёл практические занятия по разным отделам истории русской литературы и фольклору (русский фольклор, литература первой трети XIX века, писатели-народники, история русского театра, история русской литературы).

С 1911 по 1918 год приват-доцент и доцент Казанского университета. С 1918 по 1920 год — профессор Иркутского университета. После публикации ряда печатных работ, вышедших в свет ещё до революции, в 1920 году был назначен профессором Казанского университета по кафедре русской литературы; работал в этой должности по 1921 год.

C 1921 по 1925 год профессор, проректор и ректор Петроградского педагогического института им. Н. А. Некрасова, присоединённого впоследствии к ЛГПИ им. А. И. Герцена.

С 1925 по 1932 год профессор, заместитель декана, декан педагогического факультета 2-го МГУ, а также заместитель директора пединститута в Москве.

Сыграл большую роль в развитии Государственного исторического музея и Музея А. С. Пушкина. С 1924 года помощник директора ГИМ по научной части, с 1925 по 1926 и с 1936 по 1937 год директор ГИМ.

С 1926 года заместитель председателя правления музея. С 1929 года заведующий филиалом ГИМ «Собор Василия Блаженного» С 1928 по 1938 год заведующий отделом и заместитель директора ГИМ. Принимал участие в организации Всесоюзной Пушкинской юбилейной выставки, был заместителем директора этой выставки.

После преобразования выставки в Музей в 1938 году назначен заведующим отделом Музея Пушкина, а в 1939 году — директором Музея Пушкина. Одновременно продолжал научно-архивную работу, изучая рукописные фонды Исторического музея и подготавливая к изданию тексты Гоголя и Тургенева.

В 1940—1944 годах исполнял обязанности директора ИМЛИ им. А. М. Горького. Будучи председателем на заседании Ученого совета Института, представил 4-ю часть романа «Тихий Дон» Шолохова на соискание Сталинской премии в области художественной литературы.

С 1940 по 1961 год директор Музея А. М. Горького в Москве.

Умер 21 октября 1962 года. Урна с прахом захоронена в колумбарии на Донском кладбище.

Список печатных работ 
 Об определении литературы. Ученые записки. Каз. ун-тет., 1911.
 Державин и Ломоносов, Известия Каз. Общ. археол. и истории 1915.
 К литературной истории древне-русских сборников «3латая цепь», «Ученые записки», Каз.ун-т,1916—1917.
 Русский былевой эпос. Литография, курс лекций, 1920.
 Рукописи И. С. Тургенева в архиве исторического музея, Лг. 1934.
 Неизданное письмо Н. В. Гоголя. «Гоголь. Материалы и исследования», Изв. АН СССР, 1936.
 Ремесла и промыслы XII—XVIII в. (Редакция), Труды Исторического музея т. VII, М. 1937 г.
 Архив А. М. Горького, т. III. (редакция), одобрено к печати. 1950.22.03.

Награды 
 Орден Ленина — 1953, Президиум Верховного совета СССР, за выслугу лет в области науки и безупречную работу.
 Орден Трудового Красного Знамени — 10 июня 1945, Президиум Верховного совета СССР, за успехи в развитии науки.
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» — 1946, Президиум Верховного совета СССР, за активный труд в Великой Отечественной войне.
 Медаль «В память 800-летия Москвы» — 1948, Президиум Верховного совета СССР, за руководство, организацию и научную работу в Институте в течение ряда лет войны, эвакуации и послевоенной пятилетки.

Источники 
 ИМЛИ РАН
 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» (ФЭБ)
 Архив Исторического музея
 Электронный каталог РГБ

Ссылки 
 История ИМЛИ
 Пономарев Леонид Ипполитович
 Хронологический указатель Государственного исторического музея
 Институт мировой литературы имени А. М. Горького РАН, История Музея имени А. М. Горького
 М. А. ШОЛОХОВ В ДОКУМЕНТАХ КОМИТЕТА ПО СТАЛИНСКИМ ПРЕМИЯМ 1940—1941 гг.
 Электронный каталог Российской государственной библиотеки
 Всесоюзная пушкинская выставка

Литературоведы России
Литературоведы СССР
Выпускники Уфимской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Казанского университета
Преподаватели Казанского университета
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Преподаватели 2-го МГУ
Ректоры вузов Санкт-Петербурга
Директора ИМЛИ
Директора Государственного исторического музея
Похороненные на Донском кладбище